Ann-Margret Holmgren (1850-1940), écrivaine, suffragette, pacifiste et féministe suédoise
 August Emil Holmgren (1829–1888), un entomologiste suédois
 Björn Holmgren (né en 1920), un danseur, chorégraphe et pédagogue suédois
 Chet Holmgren (né en 2002), un basketteur américain
 David Holmgren (né en 1955), un concepteur écologiste et essayiste australien
 Emma Holmgren (née en 1997), une joueuse de football suédoise
 Frithiof Alarik Holmgren (1831-1897), médecin et physiologiste suédois
 Leif Holmgren (né en 1953), un joueur de hockey suédois
 Mathias Holmgren, un chanteur suédois
 Mike Holmgren (né en 1948), un joueur et entraîneur américain de football américain
 Paul Holmgren (né en 1955), un joueur de hockey sur glace suédois
 Tommy Holmgren (né en 1959), un joueur de football suédois
 Tord Holmgren (né en 1957), un joueur de football suédois